Juan de la Cierva ist der Name folgender Personen:

* Juan de la Cierva (Juan de la Cierva y Codorniu; 1895–1936), spanischer Ingenieur und Luftfahrtpionier
 Juan de la Cierva (Politiker) (Juan de la Cierva y Peñafiel; 1864–1938), spanischer Jurist und Politiker
 Juan de la Cierva (Ingenieur) (Juan de la Cierva y Hoces; * 1929), spanischer Ingenieur und Erfinder 

Juan de la Cierva steht für:
 Juan de la Cierva (Getafe), Stadtviertel in Getafe, Spanien
 Juan de la Cierva (Madrid), Metrostation in Madrid, Spanien